Der 64. Herald Sun Tour 2017 war ein Straßenradrennen in Australien rund um die Region von Melbourne. Das Etappenrennen fand vom 1. bis zum 5. Februar 2017 statt. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI Oceania Tour 2017 und ist dort in der Kategorie 2.1 eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

Prolog

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

Gesamtwertung

Wertungstrikots

Weblinks 
 Offizielle Website
 

2017
Radrennen 2017